Лахав может означать:
 Лахав 433 — израильское специальное подразделение в рамках израильской полиции
  — инженерный батальон в составе 7-й бронетанковой бригады «Саар ми-Голан».
  — киббуц в Израиле.
  — ракетная установка.
 Лахав — офицерское звание в .
 Лахав (Ла-Хав) — посёлок в Новой Шотландии.

 Фамилия
  — израильский музыкант, актёр и писатель.
  — израильская певица.

См. также 
  — дом моды.
 Лехавим
 Лехава